Termin  ima više značenja.

 Vetispiradienska sintaza, enzim
 Helenijum virus S